Laukien ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Laukien (1868–1934), deutscher Komponist 
 Günther Laukien (1924–1997), deutscher Physiker und Unternehmensgründer